Les guerriers divins sont un groupe de personnages de l'animé Saint Seiya, en France Les Chevaliers du Zodiaque.

Ces personnages ont été créés exclusivement pour l'adaptation animée du manga afin de permettre à celui-ci de prendre un peu d'avance. Saint Seiya en version animée comprend de nombreux personnages ajoutés à l'histoire originale dans ce but mais les guerriers divins sont les seuls à former une histoire cohérente.

Il existe toutefois des sortes de « brouillons » des guerriers divins : un chapitre à la fin du volume 13 du manga (une histoire consacrée à Hyôga), le second film de Saint Seiya : La Guerre des dieux. Une série télévisée de 2015 : Soul of Gold reprend la thématique des guerriers divins.

Résumé de l'histoire 

Après la bataille du Sanctuaire, les Chevaliers de Bronze se remettent de leurs blessures. Dans le royaume d'Asgard, au nord de l'Europe, une contrée ingrate au climat polaire, la souveraine, la princesse Hilda de Polaris, se voit proposer par une voix sortie de la mer d'entrer en guerre contre le Sanctuaire affaibli par les guerres fratricides et d'offrir à son peuple une vie meilleure. Devant le refus d'Hilda, le mystérieux inconnu lui passe au doigt un anneau maléfique, l'Anneau des Nibelungen. Cet anneau possède un grand pouvoir en plus de celui de contrôler l'esprit de son porteur.

Possédée, Hilda réveille les esprits des sept guerriers divins du royaume d'Asgard, dont le rôle est de le protéger. Elle envoie l'un d'entre eux, Syd de Mizar, attaquer Saori Kido au Japon, mais celui-ci est repoussé par Seiya et ses compagnons, portant des armures fraîchement réparées (c'est à partir de ce moment que les armures auront le même aspect dans le manga et l'adaptation animée).

Hyôga est envoyé comme espion à Asgard et réussit à s'en échapper avec l'aide de la jeune sœur d'Hilda, Freyja, qui a remarqué le changement subi par sa sœur. Freyja supplie Saori Kido de raisonner Hilda, car le rôle de cette dernière est capital : ce sont ses prières qui maintiennent les deux pôles gelés et empêchent donc un raz-de-marée qui menacerait la Terre entière. Saori accepte mais ne réussit pas à faire entendre raison à Hilda ; elle décide donc de prier elle-même pendant que ses chevaliers iront détruire l'anneau des Nibelungen. Grâce au vieux maître des Cinq Pics, les chevaliers apprennent qu'il leur faudra pour cela réunir les saphirs d'Odin que chaque guerrier divin porte sur son armure afin de s'emparer de l'épée d'Odin.

Alors que Seiya va s'emparer du dernier saphir d'Odin, un personnage nouveau fait son apparition : Sorrento de la Sirène, un des sept généraux de Poséidon (ce qui permet à l'anime de se raccrocher au manga). On apprend que c'est Poséidon qui a contrôlé Hilda par l'anneau des Nibelungen afin d'affaiblir Athéna. Fou de colère, le dernier guerrier divin, Siegfried, tente d'entraîner Sorrento avec lui dans la mort, pendant que Seiya affronte Hilda. Il réussit à briser l'anneau, mais quand les Chevaliers de Bronze vont chercher Saori épuisée, celle-ci est enlevée par une vague géante provoquée par Sorrento après s'être finalement libéré de l'étreinte de Siegfried de Duhbe .

Les personnages 

Leurs noms font presque tous référence à la mythologie nordique. À noter que les guerriers divins ne sont pas protégés par une constellation comme les chevaliers d'Athéna, mais par une des étoiles du Septentrion (le « char d'Odin » chez les Scandinaves), qui est un astérisme de l'actuelle Grande Ourse.

Hilda de Polaris 

C'est la souveraine d'Asgard. Son rôle est de prier le dieu Odin pour que les pôles restent gelés. Elle est d'une nature douce et pacifique. Sa possession par l'anneau des Nibelungen la change radicalement mais aucun de ses guerriers ne se pose vraiment de question. Son nom fait référence à la Valkyrie Brunehilde. Elle porte une armure qui évoque vaguement un des corbeaux conseillers d'Odin. Elle est la sœur ainée de la Princesse Freyja.

Freyja de Polaris 

(prononcer « Freya », à l'allemande ; rebaptisée Flamme dans la version française)

C'est la jeune sœur d'Hilda. Elle est la seule à s'interroger réellement sur le changement de personnalité de son aînée. Elle s'enfuit d'Asgard pour demander l'aide d'Athéna. Elle porte le nom de la déesse scandinave de l'amour et de la fertilité. Elle aidera Hyoga à s'évader de sa prison d'Asgard.

Siegfried de Dubhe (Alpha) 

C'est le plus puissant des guerriers divins. Il est fanatiquement dévoué et amoureux d'Hilda et ne s'interroge jamais sur les ordres qu'elle lui donne. Il est réputé invulnérable, comme son ancêtre, le héros Siegfried, qui s'était baigné dans le sang du dragon bicéphale Fáfnir, qu'il avait tué, mais possède comme son ancêtre à un point faible, le cœur (seul endroit où le sang n'avait pas touché la peau, dû à une feuille qui s'était collée à cet emplacement lors de son bain de sang). Quand il apprend que c'est Poséidon qui a envoûté Hilda, il remet son saphir d'Odin à Seiya, puis tente de tuer le général de l'Atlantique sud, Sorrento de Sirène mais échoue devant les illusions de la flûte de ce dernier. Son armure a la forme de Fáfnir, le dragon tué par son héroïque ancêtre Siegfried.
Il est d'origine noble et a grandi dans l'entourage royal.

Hagen de Merak (Beta) 

C'est le guerrier le plus proche de Freyja de Polaris. Il en est amoureux fou. Il brûle de jalousie à l'égard de Hyôga qui, selon lui, a corrompu l'esprit de Freyja pour la convaincre de se dresser contre sa sœur. Malgré ses sentiments, il reste dévoué à Hilda au point de s'obliger lui-même à attaquer Freyja pendant qu'elle protège Hyôga. Hagen maîtrise à la fois la glace (cryokinésie) et la lave (pyrokinésie) grâce à un entraînement sévère qu'il s'est imposé depuis tout petit. Son armure est en forme du cheval à huit pattes Sleipnir, qui était la monture d'Odin.

Son nom fait référence à Hagen ; celui qui tua le héros Siegfried.
Il est d'origine noble et a grandi dans l'entourage royal.

Thor de Phecda (Gamma) 

C'est le géant du groupe. Il a un caractère bon et généreux et un petit côté « Robin des Bois », puisqu'à l'origine c'était un braconnier qui prenait le gibier sur les terres princières pour le donner aux habitants des villages. Il a remarqué le changement de personnalité d'Hilda mais sans s'interroger plus avant. Il est armé de deux haches. Son armure est en forme de serpent, représentation de Jörmungand.
Il est le seul des guerriers divins à être totalement d'origine modeste.

Thor est une divinité de la mythologie germano-scandinave.

Albérich de Megrez (Delta) 

Réputé le plus intelligent des guerriers divins (et par la même occasion, l'homme le plus intelligent d'Asgard), c'est également le plus ambitieux et le plus fourbe de tous. Il est le seul à connaître la possession d'Hilda par l'anneau, ayant assisté à la scène par hasard. Il compte profiter de cette guerre pour récupérer les sept saphirs d'Odin et tuer Hilda pour devenir le maître du monde. Il utilise tous les moyens pour se battre, y compris les ruses déloyales et le chantage. Il maîtrise les forces de la forêt et possède une épée enflammée. Siegfried se méfie de lui. Alberich, par ses techniques variées et son sens de la stratégie, est celui qui représente le plus dangereux adversaire, ayant vaincu plusieurs chevaliers (Seiya, Hyôga et Marine). Son armure est à l'image des gemmes et des roches dans lesquelles vivaient les nains et les esprits, et dont le palais d'Alberich était tapissé. La première fois qu'on la voit, elle se trouve au cœur d'un arbre fendu et trône sur un monticule de crânes humains.
Sa famille est noble et il semble que la réputation de fourberie se transmette de génération en génération. Un de ses ancêtres a parcouru le monde pour apprendre de nouvelles techniques, il a notamment affronté Dohko de la Balance. La connaissance de ce dernier des techniques des Alberich permettra à Shiryu de venir à bout du guerrier divin.

Dans la mythologie nordique, Alberich était le nain gardien du trésor des Nibelungen.

Fenrir d'Alioth (Epsilon) 

Fenrir est d'origine aristocratique. Mais au cours de son enfance, ses parents ont été tués lors d'une chasse à l'ours. Fenrir a été sauvé par des loups alors que ses compagnons l'avaient abandonné. Depuis, Fenrir ne fait plus confiance qu'aux loups et hait l'humanité. Il vit avec une meute dont il est le chef ; les loups lui obéissent. Il obéit à Hilda avant tout par haine des hommes et envisage froidement la destruction de la planète par la fonte des glaces. Son armure est en forme de loup et représente les Managarm.
Fenrir représente le côté sombre des chevaliers de bronze qui sont parvenus à surmonter leurs souffrance et à protéger l'humanité. 
Fenrir porte lui-même le nom du loup géant de la mythologie nordique qui, selon la légende, dévorera le monde à la fin des temps.

Syd de Mizar (Zeta) 

Syd est un proche de Siegfried et réputé le second en puissance. C'est lui que Hilda envoie pour prendre la tête d'Athéna au Japon. Au passage, il attaque le chevalier Aldébaran du Taureau pour se faire une idée de la puissance des Chevaliers d'Or, idée qui ne va pas être très glorieuse pour ces derniers. Mais cette impression est faussée par le fait que pendant ce combat comme dans d'autres, Syd est aidé à son insu par son frère jumeau Bud. Il maîtrise la cryokinésie, le givre, le blizzard et le froid. Le nom de Syd est à approcher au seid qui est la magie de Freyja. Cette déesse avait un char tiré par deux chats bleu de grande taille, sans doute des chats de forêt norvégienne ou des Lynx. L'armure de Syd, représente Thöfnir et prend la forme d'un Smilodon, animal éteint au cours de la dernière période glaciaire, rappelant par symbiose le côté félin de Thöfnir avec celle du climat glacial et rude d'Asgard.

Syd est d'origine noble et est le frère jumeau de Bud.

Bud d'Alcor (Zeta') 

Bud est le frère jumeau caché de Syd. À leur naissance, les lois aristocratiques d'Asgard imposent un unique héritier, et une vieille légende présente les naissances gémellaires comme un mauvais présage sur la lignée, l'appauvrissant (ceci est aisément compréhensible, le climat d'Asgard est rude et la nourriture rare et chère). Ainsi, Bud fut abandonné un soir de tempête de neige, son père pris de remords face à cet abandon, laissera au côté de Bud une dague gravée de ses armoiries et de son prénom. Par chance, Bud sera recueilli in extremis par un fermier. 
Quelques années plus tard, alors qu'il chassait un lapin, Bud fait la rencontre de Syd : il comprend alors son cruel destin lorsqu'il reçoit en échange de la vie de sa proie, une dague identique à la sienne mais gravée du prénom de son jumeau. 
Sa rancœur augmente quand Syd devient guerrier divin et que lui-même n'en est que l'ombre dévouée, tout comme l'étoile sœur qui accompagne celle de son frère dans le ciel septentrional. Il compte alors sur la mort de Syd pour devenir le véritable guerrier divin de Mizar, apte à arborer le saphir d'Odin sur son habit divin, comme lui a promis Hilda de Polaris. 
Bud nourrit une forte haine vis-à-vis de son jumeau, mais les événements lui montrent qu'il se trompe lui-même : en fait, Bud veut réellement protéger son frère, alors que Syd lui-même est prêt à mourir pour rendre un avenir meilleur à son jumeau. 

Son habit divin est d'un design identique à celui de son frère, mais d'un blanc diaphane, en lieu et place de la couleur noir et émeraude de l'originale, rappel cruel de sa condition d'éternel second ; cet habit divin représente le chat ou Lynx Högnir qui tire le Char de la déesse Freya en compagnie de Thofnir.

Bud veut dire « commandement » en norvégien. Ceci est une référence direct à l'étoile Alcor. Les sept étoiles du char d'Odin se composent ainsi : les trois étoiles presque alignées à l'avant sont les chevaux, les quatre étoiles bien brillantes à l'arrière sont les grandes roues du char, et enfin, sur le cheval du milieu (l'étoile Mizar), il y a le conducteur éternel, le corbeau nocturne, qui excite les chevaux en croassant.

Avant minuit, l'étoile assistante commande les chevaux vers l'extérieur, et la constellation est courbée vers le haut ; après minuit le corbeau rentre en sa demeure, et cette fois le char se courbe vers le bas.

Mime de Benetnash (Eta) 

Mime est en apparence inoffensif, au point que la chaîne d'Andromède ne peut pas l'attaquer. Il utilise la musique de sa lyre pour se battre : celle-ci affaiblit celui qui l'écoute. Mais Mime cache en fait une propre haine contre lui-même : il a assassiné Volker (à prononcer Folkel), réputé comme le meilleur guerrier d'Asgard de son époque, son père adoptif sur un coup de rage, après avoir découvert que ce dernier était responsable de la mort de ses parents biologiques. Depuis, Mime utilise la musique pour dissimuler ses propres sentiments, l'amour qu'il portait à son père adoptif et la haine qu'il se voue pour son geste. Son armure représente la harpe d'Aslaug. Il affronte Shun en premier qu'il défait sans mal à cause de l'inactivité de sa chaîne mais il se fera battre par Ikki.
Il n'a jamais aimé se battre, préférant apprendre la musique. Il réalise au cours de son combat contre Ikki que son père souhaitait lui confier Asgard, ce qui explique qu'il fut aussi dur avec lui. Il se remémore notamment certaines paroles de son père, indiquant que ce dernier était persuadé que son fils deviendrait un guerrier divin.

Le nom de Mime est celui du nain qui a éduqué Siegfried dans la mythologie scandinave. Il est issu par adoption de l'aristocratie militaire d'Asgard.

Il est à noter que le design du personnage est très inspiré par le chevalier Orpheus de La Lyre, issu du film Éris : La Légende de la pomme d'or (mélodie, attaque et design de l'armure).

Voix françaises 

 Hilda : Laurence Crouzet
 Flamme (Freya) : Virginie Ledieu, Joëlle Guigui (épisode 84 à 86)
 Volker  (père adoptif de Mime) : Marc François
 Siegfried : Serge Bourrier, Edgar Givry (épisodes 75 à 77)
 Syd : Marc François, Eric Legrand (épisode 74) , Henry Djanik (épisode 82) , Laurence Crouzet (Syd jeune)
 Bud : Henry Djanik, Laurence Crouzet (Bud jeune)
 Hagen : Serge Bourrier, Éric Legrand (épisode 99) , Marc François (épisodes 84 et 95) , Virginie Ledieu (Hagen jeune episode 82) , Laurence Crouzet (Hagen jeune épisode 81)
 Mime : Éric Legrand, Laurence Crouzet (Mime jeune)
 Alberich : Éric Legrand
 Fenrir : Éric Legrand, Henry Djanik (épisode 99) , Laurence Crouzet (Fenrir jeune)
 Thor : Michel Barbey, Serge Bourrier (épisode 99)
 Père de Mime : Marc François
 Mère de Mime : Joëlle Guigui
 Père de Fenrir : Henry Djanik
 Mère de Fenrir : Virginie Ledieu
 Père de Syd et Bud : Marc François
 Mère de Syd et Bud : Laurence Crouzet
 Alberich le treizième : Éric Legrand
 Odin : Henry Djanik

Voix originales 

 Hilda : Mitsuko Horie
 Flamme (Freya) : Kawamura Maria
 Volken (père adoptif de Mime) : Hidekatsu Shibata
 Siegfried : Akira Kamiya
 Syd : Yû Mizushima, Yanagizawa Michiyo (Syd jeune)
 Bud : Yû Mizushima, Yamada Eiko (Bud jeune)
 Hagen : Bin Shimada, ??? (Hagen jeune)
 Mime : Yūji Mitsuya, Suzuki Tomiko (Mime jeune)
 Alberich : Shigeru Nakahara
 Fenrir : Toshihiko Seki, Naoko Watanabe (Fenrir jeune)
 Thor : Yūsaku Yara
 Père (véritable) de Mime : ???
 Mère de Mime : Abe Michiko
 Père de Fenrir : ???
 Mère de Fenrir : ???
 Père de Syd et Bud : Shinji Ogawa
 Mère de Syd et Bud : Mika Doi
 Alberich le treizième : Shigeru Nakahara
 Odin : Kenji Utsumi

Soul of Gold : résumé de l'histoire

Prologue 
L'histoire met en scène les douze Chevaliers d'Or et principalement Aiolia (Chevalier d'Or du Lion), après leur supposée mort au Mur des Lamentations. Les douze guerriers auraient survécu à l'explosion et leurs armures ont évolué en armure divine () grâce aux larmes, puis au sang, de la déesse Athéna.

Synopsis 
Les Chevaliers d'Or ressuscitent dans les glaces éternelles du Royaume d'Asgard sous forme d'Einherjar, supposément par volonté d'Odin. La princesse Hilda, qui est tombée gravement malade, a laissé sa place à un nouvel envoyé d'Odin, Andreas Lise, qui s'est entouré de sept nouveaux guerriers divins et a fait ressusciter Yggdrasil, ce qui est théoriquement interdit à Asgard. Hilda charge alors une de ses servantes, Lyfia, de destituer Andreas. Cette dernière rencontre Aiolia en prison et le convainc de l'aider dans sa tâche. Aiolos, apparu en vision à son frère Aiolia, lui ordonne, ainsi qu'aux autres Chevaliers d'Or, d'avancer jusqu'à Yggdrasil pour comprendre la raison de leur résurrection.

Soul of Gold : les personnages

Lifia 
Jeune orpheline recueillie par Hilda, elle est devenue sa servante au Palais de Valhalla. Elle s'enfuit du Palais de Valhalla et rencontre Aiolia dont elle sollicite l'aide pour mettre un terme aux desseins d'Andreas Lise. Par moments, un mystérieux changement de comportement se produit chez elle. On apprend plus tard, que c'est elle qui a ressuscité les chevaliers d'or manipulée par Andreas. Elle meurt dans les bras d'Aiolia, tué par Utgarda.

Andreas Lise 
Successeur de Hilda, il est le représentant d'Odin sur Terre. Il a ramené à la vie l'arbre Yggdrasil permettant ainsi au royaume d'Asgard d'obtenir la prospérité. Il tente de récupérer les 12 armures d'or afin d'obtenir suffisamment de puissance pour nourrir Yggdrasil et ainsi libérer une chose encore inconnue. Il manipule Lifia pour qu'elle ressuscite les chevaliers d'or. Après son combat contre cinq chevaliers d'or, Loki prend possession de son corps.

Utgarda de Garm 
Son emblème est le chien gardien du monde des morts dans la mythologie scandinave. Il est le gardien du Hall des morts, Helheim. Il s'agit du Guerrier Divin le plus mystérieux, Lyfia ne connaissant rien de son passé. Il utilise une épée en forme de croissant, Dainsleif, qui permet d'invoquer des loups sanguinaires avec l'attaque nommée Hallucination Rue. Dans le hall des morts, il se bat contre Dokho où il détruit la statue lui-même. Il rejoint Frodi au hall des héros où il tue Lifia et s'ensuit un combat contre Frodi qui veut se venger de la mort de Lifia. Il meurt debout avec une partie de son ventre en moins.

Balder de Hræsvelg 
Son emblème est un géant ayant la forme d'un aigle dans la mythologie scandinave. Il est immortel et garde le Hall de la lumière, Alfheim. Il utilise l'épée de la victoire et de la ruine, Tyrfing et ses techniques lui permettent de projeter ses ennemis vers d'autres dimensions. Dans le hall de la lumière, il se bat contre Shaka mais perd la vie. Shaka lui enlève le sens du toucher lui permettant de mourir sans souffrir.

de Gullinbursti 
Son emblème est le sanglier du dieu Freyr dans la mythologie scandinave. Son épée, Siegschwert (épée de la victoire en allemand), se sépare en deux parties et peut se mouvoir selon sa volonté et trancher ainsi son adversaire. Sa famille est au service d'Odin depuis très longtemps et il est celui qui tire le plus de fierté de son rang de guerrier divin et a le rôle de meneur. Il garde Vanaheim, le Hall des braves et son attaque est Wildschwein Strahl (rayon du sanglier en allemand). Dans le hall des héros, il se bat contre Aiolia mais Utgarda arrive et ce dernier tue Lifia. Par vengeance, Frodi tue Utgarda après un long combat.

Fafnir de Nidhögg 
Son emblème est un serpent dragon qui vit sous Yggdrasil dans la mythologie scandinave et est le gardien de Svartalfheim, le Hall du savoir. Il attaque à l'aide de son épée Ridill, qu'il cache dans le bras de son armure. Il fournit à Yggdrasil, dans le cadre d'expériences, des êtres humains dont l'énergie est absorbée par les racines de l'arbre. Cette énergie rend également les guerriers divins plus puissants. Il est le plus cruel des guerriers divins et enlève Héléna afin de créer les nouveaux saphirs d'Odin. Il lance contre ses ennemis son attaque Dragonewt Bullet. Il se bat contre Mû mais Masque de Mort reprend le combat permettant à Mû de partir. Masque de mort l'enterre pour qu'il souffre éternellement où les morts lui marchent au visage.

Surt d'Eikthyrnir 
Son emblème est un cerf fabuleux de la mythologie scandinave. Il possède une épée enflammée nommée  qui permet de porter des coups à la vitesse de la lumière. Il est un ami de longue date de Camus, Chevalier d'Or du Verseau, avec lequel il s'entraînait au combat et qui a tué par accident sa sœur lors d'une avalanche. Il est connu pour être un fin stratège. Une de ses attaques se nomme Flame Deer Maelstrom, qui est un tourbillon de flammes. Sa seconde attaque, le Hatred Blue Flame, se compose de flammes bleues et sert à trancher ses ennemis. Il est originellement le gardien du Hall du Feu, Muspellheim. Il se fera tuer par Camus.

Sigmund de Grani 
Son emblème est le cheval gris fils de Sleipnir de la mythologie scandinave. Il est le frère de Siegfried de Duhbe, Guerrier Divin d'Alpha mort lors de la première bataille d'Asgard contre les chevaliers d'Athéna. Il voue depuis une haine farouche envers les Chevaliers. Il possède une épée-serpent qui s'allonge comme une chaîne, Gram, qui lui permet de lancer des ondes de choc nommées Paard Orkan. Il est connu pour être brutal mais très loyal au combat. Son attaque se nomme Baldur Orkan et est le gardien du Hall des Brumes, Niflheim. Dans le hall de la brume, Saga prend vite fait le dessus sur Sigmund mais l'armure du frère de Sigmund apparait lui demandant d'arrêter le combat. Andreas contrôle ensuite le corps de Sigmund mais Saga en fini très vite. Saga détruit la statue mais laisse Sigmund en vie.

Héraclès de Tanngrisnir 
Son emblème est le bouc qui tire le char du dieu Thor dans la mythologie scandinave. Il possède comme arme une épée gigantesque, Mjöllnir, qui lui sert à propulser contre ses ennemis les deux énormes roues qu'il porte sur les épaules (les roues du char tiré par Tanngrisnir), cette attaque se nomme Ruota Falche. Il possède une seconde attaque nommée Ruota Tornado qui lui permet de projeter un puissant vent contre son adversaire. Parmi les guerriers divins, il est celui qui a la plus grande force physique et est le gardien de Jötunheim, le Hall des géants. Il se fera tuer par Aldébaran.

Hilda de Polaris 
Ancienne représentante d'Odin sur Terre, elle est subitement tombée malade, laissant ainsi sa place à Andreas Lise.

Héléna 
Elle est marchande de fleurs au sein du village où Masque de Mort a trouvé refuge. Elle meurt dans les bras de Masque de mort, tuée par Fafnir.

La Guerre des dieux : résumé de l'histoire 

En Sibérie, Hyōga sauve un homme attaqué. Blessé, l'homme ne parle que d'Asgard. Quelques jours plus tard, Saori, Seiya, Shiryū et Shun s'inquiètent d'être sans nouvelle de Hyōga et décident d'aller à Asgard pour enquêter. À Valhalla, le Seigneur d'Asgard, Dorbal, prétend qu'il n'a pas entendu parler d'Hyōga. Seiya et les autres peuvent ressentir un cosmos maléfique émanant de Loki et des autres chevaliers d'Odin appelé les Guerriers divins. Shiryū est le seul à perçoit un cosmos familier venant du mystérieux Midgard, un guerrier divin masqué. Dorbal fait clairement comprendre qu'il essaie de prendre le contrôle d'Asgard et du Sanctuaire, emprisonnant Athéna dans une dimension étrange dans la statue géante d'Odin. Midgard se révèle être Hyōga et tente de tuer Shiryū. Ce dernier comprend que son ami est sous l'emprise maléfique de Dorbal. La tâche des chevaliers de bronze est de vaincre Dorbal, Loki et les autres guerriers divins, pour sauver Athéna, Hyōga et le monde.

La Guerre des dieux : les personnages

Dorbal 
. Ce personnage est inspiré de Balder. Il est Grand Prêtre du royaume d'Asgard et représentant d'Odin. Dorbal veut tuer Athéna afin de s'emparer de la Terre. Les Guerriers divins sont sous ses ordres.
Il est à Asgard ce qu'est Hilda de Polaris dans la partie animée du même nom.
Attaque : Bouclier d'Odin (Odin Shield)

Loki 
 (son nom est Éric dans la V.F.), il porte l'armure de Fenrir. C'est un Guerrier divin arrogant et puissant au service de Dorbal et de la cause maléfique qu'il sert.
Il a certainement inspiré le Guerrier divin Epsilon, Fenrir d'Alioth de la partie Asgard de l'animé.
Attaque : Shugeki Gun Ro Ken, Odin Tempest

Ullr 
 il porte l'armure de Surt. Ce personnage a certainement inspiré le Guerrier divin Delta Albérich de Megrez de la partie Asgard de l'animé.

Runng 
 il porte l'armure de Thrym et se bat avec deux boomerangs. Ce personnage a certainement inspiré le Guerrier divin Gamma Thor de Phecda de la partie Asgard de l'animé qui lui, se bat avec deux haches.

Midgard 
, il porte l'armure de Jörmungand. Il s'agit en réalité de Hyôga du Cygne sous hypnose. L'armure qu'il porte peut rappeler le Guerrier divin Eta Mime de Benetnash. Shiryu le ramènera à la raison par la manière forte, à moins que ce soit le fait d'avoir brisé l'armure que portait Hyogâ qui l'a libéré de l'hypnose.
Attaque : La Poussière de Diamant (Diamond Dust - ダイヤモンドダスト), Tonnerre de l'Aube (Aurora Thunder Attack - オーロラサンダーアタック).

Notes et références